Wahlbach est un toponyme pouvant désigner:

Allemagne 
Wahlbach, ville de l'arrondissement de Rhin-Hunsrück en Rhénanie-Palatinat
Quartier de Burbach en Rhénanie-du-Nord-Westphalie

France 
Wahlbach, ville du Haut-Rhin en Alsace